Lu – miejscowość we Włoszech
 Lu – symbol chemiczny lutetu
 Lu albo Naga – w buddyzmie tybetańskim klasa istot związanych z wodą
 Metoda LU – metoda rozwiązywania układów równań
 Lu – państwo w starożytnych Chinach, z którego wywodził się Konfucjusz
 Lushan – masyw górski i region w Chinach
 Lefèvre-Utile – francuska marka ciastek, bardziej znana pod skrótem LU
 LU - kod ISO 3166-1 państwa Luksemburg
 LU – kanton Lucerna w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)